Победители турнира-2011 — пара Елена Веснина / Саня Мирза.

Сеянные 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Второй раунд)
  Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Полуфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меган Шонесси (Финал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка парного турнира

BNP Paribas Open 2011